Biba steht für:
 das Biba-Modell, ein Sicherheitsmodell in Computersystemen
 das Modegeschäft Biba, ein berühmtes Geschäft zur Zeit des Swinging London
 serbischer Name des albanisch Bibaj genannten Ortes im Kosovo

Biba ist der Name folgender Personen:
 Andrij Biba (* 1937), sowjetischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Iris Biba-Pöschl (* 1964), deutsche Langstreckenläuferin
 Otto Biba (* 1946), österreichischer Musikwissenschaftler
 Biba Sakurai (* 1989), japanische Shorttrackerin

BIBA steht für:
 Bremer Institut für Produktion und Logistik, ein An-Institut der Universität Bremen
 Bakki Airport (ICAO-Code), Flughafen in der Gemeinde Rangárþing eystra, Bezirk Rangárvallasýsla, Suðurland, Island

Abkürzung